Crangonyx är ett släkte av kräftdjur. Crangonyx ingår i familjen Crangonyctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Crangonyx